«Смерть на Ниле» () — британский художественный фильм 1978 года, поставленный режиссёром Джоном Гиллермином по одноимённому роману Агаты Кристи, опубликованному в 1937 году.

Премии «Оскар» и BAFTA 1979 года за лучший дизайн костюмов (Энтони Пауэлл).

Первый из шести фильмов, в которых роль Эркюля Пуаро исполнил Питер Устинов.

Сюжет 
На пароходе, плывущем по Нилу, застрелена из «дерринджера» молодая миллионерша Линнет Риджуэй. Она совсем недавно вышла замуж за бедного дворянина Саймона Дойла и имела много врагов во главе со своей бывшей подругой Жаклин, которая раньше была помолвлена с Саймоном и познакомила их с Линнет, пытаясь устроить жениха на работу в её поместье. В смерти молодой женщины заинтересованы почти все пассажиры, среди которых и её личный поверенный в делах Пеннингтон. В числе подозреваемых оказывается даже хозяин парохода. Вскоре происходят ещё два убийства — горничной Луизы Бурже, пытавшейся шантажировать убийцу, и миссис Оттерборн, застреленной в тот момент, когда она хотела назвать имя убийцы Луизы.

За расследование этой запутанной истории берётся плывущий на том же корабле знаменитый бельгийский детектив Эркюль Пуаро, в очередной раз заявивший, что вышел на пенсию и хочет просто отдохнуть. Чтобы нейтрализовать Пуаро, ему в каюту даже подбрасывают кобру, но, несмотря ни на что, он блистательно распутывает эту загадку, разоблачив убийц, что предопределяет их трагический финал.

Над фильмом работали 
Актёрский состав
 Питер Устинов — Эркюль Пуаро
 Лоис Чайлз — Линнет Дойл
 Саймон Маккоркиндейл — Саймон Дойл
 Миа Фэрроу — Жаклин де Бельфор
 Джейн Биркин — Луиза Бурже
 Джордж Кеннеди — Эндрю Пеннингтон
 Бетт Дейвис — Мари ван Шёллер
 Мэгги Смит — мисс Бауэрс
 Анджела Лэнсбери — Саломея Оттерборн
 Оливия Хасси — Розали Оттерборн
 Дэвид Нивен — полковник Рейс
 Джон Финч — Джеймс Фергюсон
 Джек Уорден — доктор Людвиг Бесснер

В фильме снялись сразу 5 актёров, которые становились лауреатами премии «Оскар» — Питер Устинов (1960 и 1964), Джордж Кеннеди (1967), Бетт Дейвис (1935 и 1938), Мэгги Смит (1969 и 1978) и Дэвид Нивен (1958). Анджела Лэнсбери была удостоена почётного «Оскара».

Съёмочная группа
 Композитор: Нино Рота
 Оператор: Джек Кардифф
 Продюсеры: Джон Брабурн, Ричард Б. Гудвин
 Художник по костюмам: Энтони Пауэлл

Награды 
В 1979 году фильм был удостоен премий «Оскар» и BAFTA за лучший дизайн костюмов. Также номинации на премию BAFTA получили актёры Питер Устинов, Анджела Лэнсбери и Мэгги Смит. Лэнсбери получила премию Национального совета кинокритиков США за женскую роль второго плана

Оценки 
Фильм «Смерть на Ниле» получил по большей части положительные отзывы со стороны критиков — на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил общий рейтинг 78 % на основании 18 рецензий. Фильм был назван «Отличным зрелищем, на которое приятно смотреть и которым легко наслаждаться» и «интересным для просмотра из-за звёздной команды актёров». В то же время некоторые рецензенты посчитали, что фильм уступает в сравнении с «Убийством в „Восточном экспрессе“» с Альбертом Финни в роли Пуаро.

Фильм собрал меньше денег, чем ожидалось — считалось, что он будет хорошо смотреться на волне успеха «Убийства в „Восточном экспрессе“» (1974), который был самым популярным британским фильмом к тому моменту. Но в итоге кассовые сборы составили всего 14,5 миллиона долларов (в США), что было меньше чем 25 миллионов долларов, собранных «Восточным экспрессом», вопреки похожему подбору экзотических локаций, команде прославленных актёров и большому количеству одобрительных отзывов.

Фильмы с Питером Устиновым в роли Эркюля Пуаро 
 «Смерть на Ниле» 1978 года
 «Зло под солнцем» 1982 года
 «Тринадцать за столом» (ТВ) 1985 года
 «Загадка мертвеца» (ТВ) 1986 года
 «Убийство в трёх актах» (ТВ) 1986 года
 «Свидание со смертью» 1988 года

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 

Детективные фильмы Великобритании
Фильмы об Эркюле Пуаро
Фильмы Джона Гиллермина
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1978 года